Aleksandr Blinov (né en 1954), cavalier de concours complet soviétique
Aleksandr Blinov (né en 1981), tireur sportif russe